Фахрутди́нова — женская форма фамилии . Известные носительницы:

* Фахрутдинова, Алисэ Наилевна (род. 1990) — российская пятиборка.
 Фахрутдинова, Наиля Робертовна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Фахрутдинова, Татьяна Рудольфовна (род. 1969) — российская фехтовальщица.

См. также 
 Фархутдинова, Диана Руслановна (род. 2000) — российская хоккеистка.
 Фахуртдинова, Алина Валерьевна (род. 2003) — финалистка чемпионата России по кёрлингу среди женщин (2018) и смешанных пар (2022).